Andrea Gardini (1965 - ), un joueur de volley-ball italien.
 Elisabetta Gardini (1956 -), une actrice et femme politique italienne.
 Fausto Gardini (1930-2008), un joueur de tennis italien.
 Nicola Gardini (né en 1965), un écrivain et traducteur italien.
 Raul Gardini (1933 - 1993), un homme d'affaires italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien